Metsäkylä kan syfta på:

 Metsäkylä, Borgnäs – en ort i Borgnäs kommun, Finland
 Metsäkylä, Fredrikshamn – en tätort i Fredrikshamns stad, Finland
 Metsäkylä – finskt namn på del av Kvarnby i Pyttis kommun, se Skogsbyn, Kvarnby
 Metsäkylä – finskt namn på del av Klemetskogs by i Tusby kommun, se Skogsbyn, Klemetskog